

Patronyme 

 Antonin Debidour (1847-1917), historien français ;
 Victor-Henry Debidour (1911-1988), helléniste et écrivain français, essayiste, critique littéraire, critique d'art et traducteur de textes grecs ;
 Henri Debidour (1926-1990), personnalité politique française, député de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Michel Debidour (1947-), fils de Victor-Henry, historien et archéologue français.

Toponyme 

 Avenue Debidour, voie publique du  de Paris.